Сен-Жорж (, «Святой Георгий»):
 Персоналии
 Сен-Жорж, Жюль-Анри (1801/1799—1875) — французский драматург и прозаик, автор оперных и балетных либретто.
 Сен-Жорж де Марсе, Шарль-Эктор де (1688—1755) — французский мистик.

 Топонимы
 Сен-Жорж — город в провинции Квебек, Канада.
 Сен-Жорж — деревня в провинции Манитоба, Канада.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Ло и Гаронна.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Па-де-Кале.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.
 Сен-Жорж — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Сен-Жорж — средневековый квартал в центре Лиона.
 Сен-Жорж-Бланкане — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.

 Сен-Жорж — станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная в IX округе Парижа. Названа по расположенным рядом улице и площади Сен-Жорж.

См. также 
  — эквивалент на немецком языке
  — эквивалент на итальянском языке
  — эквивалент на английском языке
  — эквивалент на португальском языке
  — эквивалент на испанском языке
 Святой Георгий — эквивалент на русском языке